Mendonça se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco de Ascencão Mendonça
 Mirian Nascimento Mendonça